Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Blount (Blount County) :
 le comté de Blount, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Blount, situé dans l'État du Tennessee.

Voir aussi